

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Gromadzice – wieś w woj. łódzkim, w pow. wieluńskim, w gminie Czarnożyły 
 Gromadzice – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. ostrowieckim, w gminie Bodzechów